Емили Джийн „Ема“ Стоун () (родена на 6 ноември 1988 г.) е американска актриса.

Биография 
Филмовият ѝ дебют е в „Супер яки“, след което участва във „Флиртология“, „Призраци на бивши гаджета“, „Земята на зомбитата“ и „Лесна, А?“, за който получава номинация за Златен глобус в категорията Най-добра актриса в мюзикъл или комедия. През 2011 г. участва в „Оглупели от любов“ и „Южнячки“, които се радват на комерсиален успех и са добре приети от критиците. Стоун играе ролята на Гуен Стейси в „Невероятният Спайдър-Мен“ от 2012 г., който е рестарт във филмовата поредица за Спайдър-Мен. Тя озвучава Ийп в анимационния филм „Круд“. Носителка е на Оскар за филма „La La Land“. Участва и във филма Cruella Devil

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Американски актриси
Американски озвучаващи актриси
Носители на „Оскар“
Носители на Златен глобус
Носителки на награда BAFTA за най-добра актриса
Родени в Аризона